Банн () - муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхня Марна
 Банн () - муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна
 Банн () - муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Маєнн
 Банн () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот
 Банн () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ардеш